Malazgirt (district)
Malazgirt (stad)